Franz Andreas Mauser – niemiecki rusznikarz, ojciec Wilhelma i Paula
 Wilhelm Mauser (1834–1882) – niemiecki konstruktor broni
 Peter Paul von Mauser (1838-1914) – niemiecki konstruktor broni, brat Wilhelma
 Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH – producent broni
 Karabin Mauser M1871 – niemiecki karabin Mauser wzór 1871
 Karabin Mauser M1871/84 – niemiecki karabin wzór 1871/1884
 Karabin Mauser-Milovanović – modyfikacja karabinu Mauser wzór 1871
 Karabin Gew88 – 7,92 mm karabin powtarzalny wzór 1888
 Karabin Gew98 – niemiecki karabin powtarzalny wzór 1898
 Karabin Mauser SP66 – powtarzalny karabin wyborowy
 Pistolet Mauser C96 – pistolet samopowtarzalny
 Pistolet Mauser M1910 – 6,35 mm pistolet samopowtarzalny
 Pistolet Mauser M1914 – 7,65 mm pistolet samopowtarzalny
 Pistolet Mauser HSc – 7,65 mm pistolet samopowtarzalny
 Nabój 7,92 × 57 mm Mauser
 Nabój 7,63 × 25 mm Mauser
 „Mauser” – pseudonim Maurycego Stefanowicza, polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty
 potocznie „Mauser” – nazwa paletopojemnika (IBC)
 „Mauzer” - pseudonim Ljubišy Savicia, serbsko-bośniackiego dowódcy podczas wojny w Bośni i Hercegowinie